Благодаровка — название населённых пунктов:

Россия 
 Благодаровка — село в Одесском районе Омской области.
 Благодаровка — село в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Благодаровка — село в Борском районе Самарской области.
 Благодаровка — деревня в Челно-Вершинском районе Самарской области.
 Благодаровка — посёлок в Новошешминском районе Татарстана.

Украина 
 Благодаровка (до 2016 года — Комсомольское) — посёлок в Николаевском районе Николаевской области.